Liebe und andere Geschäfte ist die Bezeichnung für:

 Liebe und andere Geschäfte (1933), US-amerikanischer Film von George Amy und Busby Berkeley
 Liebe und andere Geschäfte (1994), französisch-englisch-deutscher Film von Charlotte Brändström